Заурбий Магометович Налоев (; ) — советский и российский кабардинский прозаик, народный писатель Кабардино-Балкарской Республики.

Биография 
Налоев З. М.родился 15 июля 1928 г. в с. Старый Урух Урванского района КБР. Кабардинец. Трудовую деятельность начал в 14-летнем возрасте кузнецом, в колхозе «Шекер», с. Старый Урух. После окончания в 1952 г. Кабардинского государственного педагогического института способного молодого человека пригласили работать на кафедру кабардинского языка и литературы. С 1954 г. по 2012 год Заурби Магометович работал в Кабардино-Балкарском институте гуманитарных исследований.

Высокая эрудиция, многогранность научной и творческой деятельности, Налоева выделяют его среди представителей национальной интеллигенции.

Связав свою жизнь с наукой, Заурби Магометович оставался преданным ей до конца своих дней. Он автор более 200 научных, литературно-критических, публицистических работ, докладов на международных, всесоюзных и региональных научных конференциях. В их числе 7 монографических работ и сборников статей по адыгской филологии и истории культуры.

Под его руководством созданы такие важные труды, как «Очерки истории кабардинской литературы», «Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов» в 3-х томах, «Сказания о Жабаги Казаноко». Подготовлены и изданы наследие представителей Баксанского просветительского центра «Адаб баксанского культурного движения» (1991), труды Б. Куашева, Х. Эльбердова (1991), Дж. Налоева (2004), И.Клишбиева (2009).

З. М. Налоев собрал, систематизировал, составил научные комментарии к изданиям «Антология кабардинской поэзии» (1957), «Антология ранней адыгской литературы» (2010). Участвовал во множестве полевых фольклорных экспедиций и записал большое количество уникальных народных произведений, которые составили ценный фонд в научном архиве КБИГИ. Неоценимы его заслуги в подготовке и издании «Антологии кабардинской детской литературы», литературной обработке собрания кабардинских народных сказок, переводе ста лучших сказок народов мира на кабардинский язык. Все это стало бесценным достоянием культуры народов Кабардино-Балкарии.

Труды З. М. Налоева и сегодня являются образцом высокого профессионализма и масштабности. Посвященные фольклору, народно-профессиональному искусству джегуако, мифологии, истории письменной литературы и современному литературному процессу, они являются одной из вершин современного кавказоведения, что принесло З. М. Налоеву широкую известность и безусловный авторитет в научном мире.

Не меньшее значение для национальной культуры имеет его литературная деятельность. Многие его поэтические произведения вошли в фонд кабардинской классики. Их изучают в школах и высших учебных заведениях как высокие образцы словесного искусства адыгов. Появление сборника его новелл «Одинокий журавль» стало этапным явлением для всей кабардинской литературы. Образы, созданные З. М. Налоевым, отличаются философской глубиной и высочайшим художественным совершенством.

Будучи человеком необычайно широкой эрудиции, З. М. Налоев взрастил целое поколение ученых-фольклористов и литературоведов и стал основоположником школы национальной фольклористики в республике. Он уделял большое внимание вопросам образования и воспитания. Его перу принадлежит серия статей по вопросам вузовского и школьного обучения; он также являлся составителем антологических сборников фольклорных и литературных произведений для детей дошкольного, младшего школьного и среднего возраста.

Имя Заура Магометовича Налоева вписано золотыми буквами в летопись адыгского народа. Активно участвуя в общественной жизни адыгского народа, в становлении литературного, песенного, научного творчества, Заур Магометович содействовал сохранению и развитию национальной культуры, национального искусства, родного языка, приобщению людей к духовному богатству народа, к его истории, традициям, обычаям.

Заур Магометович Налоев — классик адыгской литературы, внесший большой вклад в создание антологии адыгской поэзии, в издание книги «Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов».

Его труды изучают в Институтах гуманитарных исследовании Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Республики Адыгея. Его произведения включены в школьную программу этих республик.

Заур Налоев был талантливым поэтом. Его просветительская деятельность многогранна, им по крупицам были собраны и восстановлены утраченные страницы адыгского фольклора в ходе общения с жителями аулов и сел во время многочисленных научных экспедиций.

Талантливая журналистка, исследователь Наима Нифляшева говорит: «Когда-то студенткой я случайно прочла его статью „О восточном культурном канале“, которая стала шоком и на долгие годы определила мои профессиональные интересы..Статья была написана в 1974 году — тогда, когда главенствовал и безраздельно властвовал научный атеизм, и когда и подумать было невозможно, чтобы кто-то так мощно и ярко осмелился бы написать о влиянии мусульманской культуры на черкесов. О влиянии мусульманских университетов, интеллигенции, получившей образование в Стамбуле и Каире, о заимствовании таких фольклорных и литературных образов из „восточной традиции“, в которых личность доминировала над тесным кругом социальных связей.

Заур Налоев писал, что по уровню и степени влияния на культуру черкесов „восточный канал“ вполне сопоставим с русским образовательным проектом, писал об освежающем дыхании восточной культуры».

Заур Налоев много писал об известном черкесском политике Жабаги Казаноко, наиболее значимом и масштабном политическом деятеле Кабарды первой половины XVIII в. Налоеву принадлежит фундаментальный труд «Сказания о Жабаги Казаноко». Тщательно и виртуозно работая с источниками, он много сделал для того, чтобы осмыслить и провести границы между образами фольклорного и исторического Казаноко.

И Казаноко, и Налоев — неординарные люди, дошедшие до верхних ступеней социальной иерархии. Казаноко был советником могущественного князя Кайтукина, а Заур Налоев — признанным ученым и политиком, стоявшим у истоков Международной Черкесской Ассоциации.

В переломные моменты черкесской истории оба воплощали символ перемен. Если Казаноко в XVIII в. говорил о равенстве сословий, о необходимости модернизации общества, о правах женщины, то в 1990-е Налоев говорил о необходимости для черкесов вписаться в глобальный мир, но сохранить свою идентичность, «Адыгэ Хабзэ» — альфу и омегу черкесского бытия. В определенном смысле и Ж.Казаноко, и З. Налоев были людьми, сохранившими свое достоинство во времена перемен, людьми совершенно новых эпох, эпох культурной ломки.

И еще — невозможно не сказать о том, что Заур Налоев был ученым, который вывел из тени институт джегуако, профессиональных песнетворцев. «Я навсегда остался в плену у джегуако», — сказал он в одном из своих интервью. Джегуако, способных одним словом своим из труса сделать храбреца, защитника свободы своего народа, а вора превратить в честного человека, Заур Налоев поместил в широкий европейский контекст аналогичных культурных явлений и вписал в общемировые культурные процессы.

Его труды по фольклористике маститые ученые РАН называли явлением в советской науке.

Трудовая деятельность 
З. М. Налоев занимался активной общественной деятельностью, был настоящим патриотом и подлинным интернационалистом. Ему была присуща высокая гражданская ответственность за судьбы национальных языков и культур, за процветание родной республики. В переломный для страны период начала 1990 годов он был избран депутатом Верховного Совета республики (1990-1994 гг.) и одним из первых открыто выступил в защиту и за сохранение языка и культурного наследия адыгов.

Будучи членом Конгресса кабардинского народа (1992—1994) и Тхамадой общественной организации «Адыгэ Хаса», Заур Налоев проявил себя как лидер, патриот, гуманист, с уважением относившийся к другим народам.

В 1979—1987 гг. руководил сектором фольклора и литературы Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института.

В 1990 г. избирался депутатом парламента Кабардино-Балкарии, был организатором и первым руководителем республиканского общественного движения «Адыгэ хасэ».

Общественная деятельность 
З. М. Налоев занимался активной общественной деятельностью, был настоящим патриотом и подлинным интернационалистом. Ему была присуща высокая гражданская ответственность за судьбы национальных языков и культур, за процветание родной республики. В переломный для страны период начала 1990 годов он был избран депутатом Верховного Совета республики (1990—1994 гг.) и одним из первых открыто выступил в защиту и за сохранение языка и культурного наследия адыгов.

Налоев З. М.стал одним из организаторов и первым руководителем республиканского общественного движения «Адыгэ хасэ»,

Заур Магометович был одним из участников совещания в Голландии в 1991 году представителей адыгов, проживающих в разных странах мира, на котором был инициирован созыв Международного черкесского конгресса в г. Нальчике. С его активным участием был разработан Устав и учреждена в 1991 году Международная Черкесская Ассоциация, членом Совета которой он был в1991-1993годах.

Будучи членом Конгресса кабардинского народа (1992—1994) и Тхамадой общественной организации «Адыгэ Хаса», Заур Налоев проявил себя как лидер, патриот, гуманист, с уважением относившийся к другим народам.

Творчество 
Автор более 200 научных, литературно-критических, публицистических работ, докладов на международных, всесоюзных и региональных научных конференциях. В их числе 7 монографических работ и сборников статей по адыгской филологии и истории культуры.

Под его руководством созданы «Очерки истории кабардинской литературы», «Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов» в 3-х томах, «Сказания о Жабаги Казаноко».

Подготовлены и изданы наследие представителей Баксанского просветительского центра «Адаб баксанского культурного движения» (1991), труды Б. Куашева, Х. Эльбердова (1991), Дж. Налоева (2004), И.Клишбиева (2009).

Собрал, систематизировал, составил научные комментарии к изданиям «Антология кабардинской поэзии» (1957), «Антология ранней адыгской литературы» (2010).

Библиография 
 Налоев З. М. Из истории культуры адыгов.-Нальчик: Эльбрус, 1978.-192с.
 Налоев З. М. Джегуако и поэты.-Нальчик: Эльбрус, 1979.-164с. (на каб.)
 Налоев З. М. Корни и ветви: Литературно-критические статьи.-Нальчик: Эльбрус, 1991.-280с. (на каб.)
 Налоев З. М. Послевоенная кабардинская поэзия (1945-1956 гг.).-Нальчик: Эльбрус, 1970.-352с.
 Налоев З. М. Очерки истории кабардинской литературы.-Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное изд-во, 1965.-352с. (на каб.)
 Налоев З. М. Сладость горького.-Нальчик: Эльбрус, 2012.-368с (на каб.)
 Налоев З. М. Адыгская паремиология.-Нальчик: Эльбрус, 2008.-240с. (на каб.)
 Налоев З. М. Одинокий журавль: Новеллы.-Нальчик: Эльбрус, 1981.-400с. (на каб.)
 Налоев З. М. Глоток из Уруха.-Нальчик: Эльбрус, 2001.-200с. (на каб.)
 Налоев З. М. Одинокий журавль: Новеллы.-Нальчик: ООО Тетраграф, 2012.-472с. (на каб.)
 Налоев З. М. Олень и рога.-Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное изд-во, 1965.-80с. (на каб.)
 Налоев З. М. Приглашение к игре.-Нальчик: Эльбрус, 1971.-40с. (на каб.)
 Налоев З. М. Приглашение солнца.-Нальчик: Эльбрус, 1976.-72с. (на каб.)
 Налоев З. М. Свисток.-Нальчик: Эльбрус, 1967.-30с. (на каб.)
 Налоев З. М. Стихи.-Нальчик: Эльбрус, 1973.-96с. (на каб.)
 Налоев З. М. Сто сказок.-Нальчик: Эльбрус, 1992.-400с. (на каб.)
 Налоев З. М. Язык птиц.-Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное изд-во, 1959.-76с. (на каб.)
 Налоев З. М. Институт джегуако.-Нальчик, ООО Тетраграф, 2011.-408с. (на каб.)
 Налоев З. М. Этюды по истории культуры адыгов.-Нальчик: Эльбрус, 1985.-272с.
 Налоев З. М. Этюды по истории культуры адыгов.-Нальчик: Эльбрус, 2009.-656с.
 Налоев З. М. Адаббаксанского культурного движения.-Нальчик: Эльбрус, 1991.-440с.
 Налоев З. М. Хрестоматия для детского сада.-Нальчик: Эль-фа, 1998- 416с. (на каб.)
 Налоев З. М. ГенеологияГубачиковых.-Нальчик: ГП КБР Полиграфкомбинат им. Революции 1905 года, 2009.

Статьи

 Пример беззаветного служения народу. (75 лет со дня смерти Н. А. Некрасова). — «Кабардинская правда», 1953, 9 января.
 Традиции В. Маяковского и кабардинская поэзия. — «Кабардинская правда», 1955, 13 апреля.
 Организационная структура джегуако. // Культура и быт адыгов. Вып.6. Майкоп, 1986.
 Образ ЖабагиКазаноко в адыгском фольклоре. // Ж. Казаноко. Нальчик, 1987.
 Где ты, золотой сундук Бекмурзы? — КБП, 1988, 16 января.
 Налоев З. М. История моей любви к … кукурузе. // Литературная Кабардино-Балкария. 1991, № 2.
 У истоков песенного искусства адыгов. // Народные песни и инструментальные наигрыши. Под ред. Е. В. Гиппиуса. Т.2.Нартские пшинатли.-Москва: «Сов.композитор», 1981.
 Социальное и профессиональное расслоение института джегуако. // Этнография и современность. Нальчик, 1984.
 Песнотворец из пахарей (к 100-летию со дня рождения А. А. Хавпачева). — КБП, 1983, 15 февраля.
 Рыцарь высоких идей (к 50-летию З. Тхагазитова). — «Советская молодежь», 1984, 22 ноября.

Награды 
 Почетное звание "Профессор Абхазского государственного университета (1998 г.)
 «Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики» (1986 г.)
 «Заслуженный деятель культуры Республики Абхазия» (1992 г.)
 Награжден Орденом Леона (Абхазия — 1998 г.)
 Награжден медалями «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Почетными грамотами президиума Верховного Совета КБАССР (1966, 1987), президиума Кабардино-Балкарского областного совета профсоюзов (1988)

Семья 
Женат. Сын, дочь, 4 внука,8 правнуков

Память 
Установлена мемориальная доска в школе в с. Хатуей (ранее Старый Урух).

Ссылки 
 http://nalchik.bezformata.ru/listnews/poet-respubliki-zaur-naloev/5297119/
 http://www.gramota.net/materials/2/2010/1-2/5.html
 http://kbr.mk.ru/articles/2012/07/06/722838-naloev-zaurbiy-magometovich.html
 http://natpressru.info/index.php?newsid=10178
 https://search.rsl.ru/ru/record/01005078107
 http://www.kbigi.ru/?page_id=857
 http://caucasus-news.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3393
 https://aheku.net/events/2621
 http://intercircass.org/?p=21
 http://www.prosdo.ru/ouazoa

Примечания 

Выпускники Кабардино-Балкарского государственного университета